Příjmení Owens nese více různých osobností:

 Buck Owens (1929–2006) – americký country zpěvák a skladatel
 Isaiah Ikey Owens (1975–2014) – americký hudebník – hráč na klávesové nástroje a hudební producent
 Jesse Owens (1913–1980) – americký vrcholový atlet, sprinter a dálkař
 Jimmy Owens (* 1943) – americký jazzový trumpetista
 Kelly Lee Owens (* 1988) – velšská hudebnice
 Rick Owens (* 1962) – americký módní návrhář
 Tim Owens (* 1967) – americký zpěvák